Les Archosauromorphes (Archosauromorpha) sont une infra-classe de sauropsides de la sous-classe des diapsides. Ils constituent au sein du groupe-couronne Sauria la branche des espèces plus proches des archosaures que des lépidosaures. Leur groupe frère est celui des lépidosauromorphes aujourd'hui représenté par les sphénodontes, lézards, serpents et iguanes.

Les archosauromorphes comprennent d'une part différents ordres de reptiles éteints, et d'autre part le clade des Archosaures qui comprend les crocodiliens et apparentés ainsi que les ptérosaures, les dinosaures (dont les oiseaux).
Le terme « Archosauromorphe » dérive du grec ancien et signifie « en forme de lézard archaïque ».

Description 
Les différents membres basaux des archosauromorphes ont souvent été classés dans d'autres divisions des diapsides, comme dans le taxon obsolète des euryapsides. Les rynchosaures ont même été classés dans l'ordre des rhynchocéphales. Même si l'apparence des membres basaux des archosauromorphes varie, de petits détails du squelette, en particulier du crâne, donnent à penser qu'ils descendent tous d'un même ancêtre commun exclusif. Ils possèdent notamment un grand os prémaxillaire, un large crâne et souvent une sorte de bec adapté à la mastication de certains végétaux.

Histoire évolutive 
Les plus anciens fossiles découverts de ce groupe remontent à la fin du Permien ; ils deviennent courants au cours du Trias.
Seuls les archosauriformes et les Choristodera, si ces derniers font bien partie des archosauromorphes, survivent à l'extinction du Trias-Jurassique. Les Choristodera survivent comme groupe mineur jusqu'au Miocène. Les Archosauriformes se diversifient avec succès au début du Trias, et plus particulièrement les Archosaures.

Phylogénie 
Cladogramme d'après Sues, 2003. Les Prolacertiformes sont ici polyphylétiques et représentés notamment par Protosauria.

Voir aussi 
 Archosauria
 Lepidosauromorpha
 Azendohsaurus

Sources

Liens externes 

 Archosauromorpha sur Palaeos.com.
 Liste de taxons sur Paleofiles.

Références taxonomiques

Notes et références 

 
Infra-classe de tétrapodes (nom scientifique)
Taxon décrit en 1946